Ford Maverick (1969) – kompaktowy samochód osobowy produkowany na rynek Ameryki Północnej i Południowej w latach 1969–1979.
 Ford Maverick (1988) – duży samochód terenowy produkowany na rynek Australii w latach 1988–1994.
 Ford Maverick (1993) – kompaktowy SUV produkowany na rynek Europy i Chin latach 1993–2006.
 Ford Maverick (2021) – kompaktowy pickup produkowany na rynek Ameryki Północnej i Południowej od 2021 roku.